

Aziende 
 Ulla Popken – azienda di moda internazionale del Hahn-Lehmden, Germania

Persone 
 Gabriëlle Popken – politica olandese
 Jan Popken – matematico olandese
 Judith Popken-Höhne – ex schermitrice tedesca
 Minna Popken – dottoressa tedesca